Глаго́л:
 Глагол — часть речи.
 «Глагол» — российское издательство.
 «Глагол» — народный театр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
 Глагол — вариант церковнославянского названия буквы Г («глаголь)».